Diaphanium är ett släkte av svampar. Diaphanium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diaphanium